Jasberg steht für:
 Jasberg (Dietramszell), Weiler der Gemeinde Dietramszell im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Jennifer Jasberg (* 1983), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)